Nom de dos pretendents del ducat de Suàbia:
 Bertold de Rheinfelden, I de Suàbia, nomenat el 1079 per l'anti-rei Rodolf de Rheinfelden (que era el seu pare), va lluitar contra el duc nomenat per Enric IV, Frederic I de Suàbia (de la casa dels Hohenstaufen). Mort el 1090.
 Bertold de Zähringen, pretendent del ducat de Suàbia 1092-1098, reconegut con duc de Zähringen el 1100.